Possel ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Possel (Ernst August Gustav Possel; 1887–1940), deutscher Industrieller
 Johann Possel (1528–1591), deutscher Hochschullehrer, siehe Johannes Posselius (der Ältere)
 Johannes Possel (1565–1623), deutscher Hochschullehrer, siehe Johannes Posselius (der Jüngere)
 René de Possel (Lucien Alexandre Charles René Possel; 1905–1974), französischer Mathematiker

Possel steht außerdem für:
 Possel (Zentralafrikanische Republik), eine Ortschaft in der Zentralafrikanischen Republik

Siehe auch:
 Posselius
 Posselt
 Bossel